

Album 

 Stage Struck, album de Rory Gallagher sorti le .

Cinéma 

 Stage Struck, film avec Marie Eline sorti en 1911 ;
 Stage Struck, film de Busby Berkeley sorti en 1936 ;
 Stage Struck, film de William Nigh sorti en 1948 ;
 Stage Struck, film de Sidney Lumet sorti en 1958.

Homonymie de titre